Meinong est le nom :

 d'une ville : Meinong (ville) ;
 d'un philosophe : Alexius Meinong